Trop kan syfta på

 Trop (filosofi) – en metafysisk term inom filosofi
 Trop (musik) – en musikalisk term inom den lutherska kyrkan
 Trop (retorik) – ett begrepp inom retoriken innefattande en rad olika språkliga medel av semantisk karaktär